Mehliß bzw. Mehliss ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Mehliß (1806–1847), deutscher Mediziner, Chirurg, Anatom; Leibarzt des späteren Kaisers Wilhelm I.
 Erich Mehliß (1899–1972), deutscher Landrat
 Ernst Mehliß (* 1844, † nach 1897), deutscher Hochschullehrer
 Karl August Friedrich Mehliß (1825–1904), siehe  Sulingen#Ehrenbürger der Stadt